BNT Crew (de l'acrònim de Blanc i Negre Team), equip d'artistes urbans de València
 Televisió Nacional de Bulgària (del seu nom en búlgar Българска Национална Телевизия, transliterat Balgarska Natsionalna Televiziya), ens públic de televisió de Bulgària
 Biblioteca Nacional de Tunísia, biblioteca nacional de la república de Tunísia
 BioNTech, empresa biotecnològica dedicada a la immunoteràpia amb seu a Alemanya
 Bratstvo Novi Travnik, empresa fabricant de maquinària i armament de Bòsnia i Hercegovina
 BNT també és el codi de l'UCI del Bonitas, equip ciclista de Sud-àfrica
 Bnt també és l'abreviatura de la braunita, mineral de la classe dels silicats
 bnt també és el codi ISO 639-2 de les llengües bantus, família de llengües parlades a la meitat sud de l'Àfrica